Дача Шаляпина может обозначать:

 Дача Шаляпина — здание в Санкт-Петербурге на проспекте Тореза, дом № 8. Сам Фёдор Иванович никогда в нём не жил, хотя мог быть его гостем. На самом деле здание называется Особняк Котлова.
 Дача Шаляпина — здание в Кисловодске на улице Шаляпина, дом 1
 Дача Шаляпина — также иногда так называют здание в Сочи на Курортном проспекте, дом 110
 Дача Шаляпина — здание в деревне Шаляпино близи Плёса.